Karim Tabbou
Super Smash Bros. Brawl#Solo